Чымадай — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Чымадай — озеро, между р. Ханчылы и р. Чирче, координаты 63°07' с. ш. 128°22' в. д., код ГКГН 131039.
 Чымадай — озеро, в правобережье р. Лунгха, севернее оз. Мандыя, координаты 63°57' с. ш. 126°51' в. д., код ГКГН 450982.
 Чымадай — озеро, между р. Алдан и р. Келе, координаты 63°40' с. ш. 131°25' в. д., код ГКГН 131038.
 Чымадай — озеро, на правом берегу р. Миль, южнее устья р. Булугур-Юрях, координаты 60°15' с. ш. 132°09' в. д., код ГКГН 464759.
 Чымадай — урочище, в правобережье р. Тамма, координаты 61°24' с. ш. 130°19' в. д., код ГКГН 461159.
 Чымадай — озеро, в левобережье р. Тамма, координаты 61°15' с. ш. 130°02' в. д., код ГКГН 463384.
 Чымадай — урочище, в правобережье верхнего течения р. Суола, координаты 61°27' с. ш. 131°44' в. д., код ГКГН 462243.

См. также